Кокчета́вський район (, ) — колишній район у складі Кокшетауської області Казахської РСР (1928-1991) та Казахстану (1991-1997).

Адміністративним центром району було місто Кокшетау (до 1993 року Кокчетав), яке однак не входило до його складу.

Влада 
Голови районного виконавчого комітету:
 Сарсенбаєв Сеїт Сарсенбайович — з 10 березня 1938 року по 10 вересня 1939 року
 Бодак Федір Романович — з 10 вересня 1939 року по 9 травня 1941 року
 Чернооков Георгій Микитович — з 16 травня 1941 року по 15 лютого 1945 року

Історія 
Район утворений згідно з постановою ЦВК СРСР від 3 вересня 1928 року у складі Кзил-Джарського округа Казакської АСРР Російської РФСР. 10 травня того ж 1928 року округ, у складі якого перебував район, був перейменований в Петропавловський.

17 грудня 1930 року всі округи в республіці були ліквідовані, район на пряму став підпорядкований Алма-Аті.

10 травня 1932 року район увійшов до складу новоствореної Карагандинської області.

29 липня 1936 року згідно з постановою ЦВК СРСР район увійшов до складу новоутвореної Північно-Казахстанської області. 5 лютого того ж 1936 року Казахська АРСР, у складі якої перебували область та район, була перейменована в Казахську АСРР, а 5 грудня того ж 1936 року перетворена в Казахську РСР і виведена зі складу Російської РФСР.

15 травня 1944 року відповідно до указу Президії Верховної Ради Казахської РСР район увійшов до складу новоутвореної Кокчетавської області. 1991 року Казахстан, у складі якого перебували область та район, здобув незалежність, а 7 жовтня 1993 року Кокчетавська область була перейменована в Кокшетауську, однак район не змінив своєї назви.

2 травня 1997 року відповідно до указу Президента Казахстану Кокчетавський район був ліквідований, його територія повністю увійшла до складу Зерендинського району.

Склад 
Станом на 1989 рік до складу району входили 12 сільських рад:

Примітки

Джерела 
 Справочник по истории административно-территориального деления Северо-Казахстанской области (29 июля 1936 г. — 1 января 2007 г.). — Петропавловск, 2007. — 361 с. — ISBN 978-601-7029-04-3

Колишні райони Казахстану
Історія Акмолинської області
Зерендинський район